Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу — футбольное первенство города Санкт-Петербурга (Петрограда, Ленинграда), разыгрываемое с 1901 года.

История 
До 1923 года включительно розыгрыш осуществлялся Санкт-Петербургской футбол-лигой. Первой наградой являлся Кубок Аспдена, который был приобретён футбольным меценатом и крупным предпринимателем Т. М. Аспденом. Этот приз разыгрывался все дореволюционные годы.

До 1935 года включительно (до начала розыгрыша клубных чемпионатов) являлся соревнованием топ-уровня с участием сильнейших футболистов города и, наряду с первенствами таких городов, как Москва, Харьков, Киев, одним из наиболее значимых футбольных клубных соревнований в СССР того периода.

С появлением всесоюзных клубных турниров утратил статус важнейшего соревнования, став первенством города для клубных (любительских) команд.

C 1995 года чемпионат проводится общественной организацией «Региональная спортивная Федерация футбола Санкт-Петербурга».

Чемпионат является IV дивизионом Первенства России и проводится среди любительских команд.

Таблица призёров 

Помимо турнира в высшей лиге (в котором разыгрывается звание чемпиона города) существует первенство Санкт-Петербурга в первой лиге, турниры молодёжных (до 21 года; высшая и первая лиги) и юношеских (в нескольких возрастных категориях; высшая, первая, вторая и третья лиги, для которых также существует клубный зачёт) команд.

В зимний период проводится также имеющее статус подготовительного турнира Зимнее первенство Санкт-Петербурга (без ограничений возраста по верхнему потолку).

Примечания

Литература 
 70 футбольных лет. Футбол в Петербурге, Петрограде, Ленинграде / Сост. Н. Я. Киселев. — Л.: Лениздат, 1970. — 279 с.

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Санкт-Петербурга
 Призёры чемпионатов Санкт-Петербурга (с 1992)

Футбол в СССР
Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
Футбол в Российской империи
Спортивные соревнования в Российской империи
Региональные футбольные турниры России